El término Iter puede designar a:

 ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor, en español Reactor Termonuclear Experimental Internacional.

 ITER, Instituto Tecnológico y de Energías Renovables.